Liebermann è un cognome che deriva da Lieb, pseudonimo  tedesco ed ebraico ashkenazita per indicare una persona cara, amata (tedesco lieb o yiddish lib). In origine il cognome veniva spesso scritto in ebraico o utilizzando caratteri cirillici e ha quindi subito alcune varianti ortografiche durante la traslitterazione in alfabeto latino.

Liebermann 
 Anatole Liebermann – violoncellista russo
 Carl Liebermann – chimico tedesco
 Lowell Liebermann – compositore e pianista statunitense
 Max Liebermann – pittore tedesco
 Rolf Liebermann – compositore svizzero
 12329 Liebermann – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Liberman
Libermann
Lieberman

Note